Es un acrónimo y IAS puede referirse a:

Ciencia 
 IAS machine computador digital.
 Indian Academy of Sciences.
 Institut aéronautique et spatial.
 Institute for Avanced Study de Princeton, Estados Unidos.
 Internet Authentication Service, componente del sistema operativo Windows Server.
 Velocidad indicada (del inglés indicated airspeed), en un avión, velocidad respecto al aire que marca el anemómetro de vuelo.

Organizaciones 
 Sociedad Internacional de SIDA.
 Instituto Ayrton Senna fundación brasileña.

Política 
 Institute for Anarchist Studies.
 Servicio Administrativo Indio.

Otros 
 Aeropuerto Internacional de Iași aeropuerto de Rumania.

Acrónimos